Leuven (Duits: Löwen), stad in België
Lewin Brzeski (Duits: Löwen), stad in het Poolse woiwodschap Opole